De Familie Tops, een familie uit de Harry Potter-boeken van Joanne Rowling, met onder andere de volgende leden:
 Nymphadora Tops, 
 Ted Tops, de vader van Nymphadora,
 Andromeda Tops, de moeder van Nymphadora,
 Tops, een dartsterm.
 Ir. J.W. Topshuis, informatie- en bedieningscentrum op de Oosterscheldekering